Indianapolis 500 1920 je bila osma dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1920.

Rezultati

1920 v športu
1920
Sezona Velikih nagrad 1920